Judge Advocate General's Corps – Wojskowe Biuro Śledcze
 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze – serial telewizyjny